Kronprins Frederik av Danmark, greve av Monpezat (Frederik André Henrik Christian), född 26 maj 1968 i Köpenhamn, är Danmarks kronprins. Han är son till drottning Margrethe II och prins Henrik av Danmark.

Kronprins Frederik är Danmarks nuvarande tronföljare. Om han efterträder sin mor kommer han vid tillträdet som kung att få kunganamnet Frederik X av Danmark. Han är syssling till kronprinsessan Victoria.

Utbildning 
Kronprinsen var med början 1974 elev i privatskolan  i Köpenhamn tillsammans med sin bror Prins Joachim med ett läsår i Frankrike 1982–83. År 1986 fick han studentexamen och påbörjade sedan militärutbildning. Han har gjort militärtjänst inom armén, flygvapnet och marinen och är officer i alla vapenslagen.  Han är utbildad attackdykare inom  , vilket är ett danskt specialförband i Danmarks flotta.  Han har studerat statskunskap vid Harvard University 1992–93 och vid Aarhus universitet. 1994 gjorde han en tremånaders praktik vid Danmarks FN-beskickning i New York.

Familj 

Den 14 maj 2004 gifte sig Frederik med Mary Donaldson i Vor Frue Kirke, Köpenhamn. De hade lärt känna varandra under Olympiska sommarspelen 2000. Tillsammans har de fyra barn.

Barn
 Christian Valdemar Henri John, född 15 oktober 2005
 Isabella Henrietta Ingrid Margrethe, född 21 april 2007
 Vincent Frederik Minik Alexander, född 8 januari 2011
 Josephine Sophia Ivalo Mathilda, född 8 januari 2011

Anfäder

Idrott och sportengagemang 
Sedan 2009 är Frederik medlem i Internationella olympiska kommittén.

År 2011 hade Frederik dittills genomfört sex maratonlopp. 2013 genomförde han KMD Ironman i Köpenhamn på tiden 10:45:32 och kom på tjugonde plats i klassen "Pro Men" och en samlad placering 650 av 2600 deltagare.

Frederik har tävlingsseglat i Drake-båt och längdskidor.

I samband med 50-årsdagen 2018 organiserade Frederik motionsloppet  tillsammans med . Loppet, som ägde rum 21 maj 2018, hade två distanser: engelsk mile (1609 m) och 10 km i Ålborg, Århus, Esbjerg, Odense och Köpenhamn. Loppet hade olika starttider i städerna så att Frederik kunde springa med på mile-distansen i varje ort förutom i Köpenhamn där han deltog i 10 km-distansen. Drygt 70 tusen danskar anmälde sig till loppet. I Odense deltog kronprinsessan Mary på 10 km-distansen.

Källor

Litteratur

Externa länkar 

Officiell webbplats för kronprinsparet

Danska prinsar
Huset Glücksburg
Nuvarande tronarvingar
Huset Laborde de Monpezat
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Födda 1968
Levande personer
Män
Mottagare av Finlands Vita Ros’ orden
Storkorset av särskilda klassen av Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden
IOK-ledamöter